Вальгалла (др. сканд. Valhöll) — в германо-скандинавській міфології — рай для доблесних воїнів.

Вальгалла — меморіал, храм слави історичних особистостей, які зробили видатний внесок у німецьку культуру, поблизу міста Регенсбург.

Вальгалла — місто, штат Північна Дакота.
 Вальгалла — місто, штат Південна Кароліна.
 Вальгалла — переписна місцевість штату Нью-Йорк.

Мистецтво 
 Вальгала: Сага про вікінга — художній фільм 2009 року (Данія, Велика Британія).
 Вальгалла: Тор Раґнарок — художній фільм 2019 року (Данія, Норвегія, Швеція, Ісландія).
 Вальгалла — комікс за мотивами Старшої Едди (Данія).
 Вальгалла — мультфільм, який базується на серії коміксів «Вальгалла» (Данія).

Інше 
 Вальгалла — кільцева структура місцевості на поверхні Каллісто, супутника Юпітера, більш за все кратерного походження.

Див. також 
 Волгалла
 Тор: Раґнарок